Qorlortunnguaq bezeichnet:
 Qorlortunnguaq (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qorlortunnguaq (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland